Адамец — чешская фамилия. Известные носители:

 Адамец, Даниил Иванович (1906—1956) — советский государственный и политический деятель.
 Адамец, Йозеф (1942—2018) — словацкий футболист, нападающий, и тренер.
 Адамец, Ладислав (1926—2007) — премьер-министр Чешской Социалистической Республики (1987—1988) и Чехословакии (1988—1989), генеральный секретарь Коммунистической Партии Чехословакии (1989—1990).
 Адамец, Леопольд (1861—1941) — австрийский учёный-биолог, зоотехник, селекционер пород животных, антрополог, профессор.